

Edifici 
 Chiesa russa ortodossa di San Nicola – chiesa di Nizza
 Chiesa russa di Bari – chiesa di Bari
 Chiesa russa ortodossa della Natività – chiesa di Firenze
 Chiesa russa ortodossa – chiesa di Sanremo

Religione 
 Chiesa ortodossa russa – chiesa ortodossa autocefala, guidata dal Patriarca di Mosca e in piena comunione con le altre Chiese ortodosse
 Chiesa russa antico-ortodossa – chiesa ortodossa orientale di tradizione Vecchio Credente, credo nato a seguito di uno scisma con la Chiesa ortodossa russa, durante il XVII secolo
 Chiesa ortodossa russa fuori dalla Russia – giurisdizione dell'Ortodossia orientale formata in risposta alla politica repressiva sovietica nei confronti della religione dopo la Rivoluzione russa del 1917

Pagine correlate 

 Chiesa russa ortodossa